280-я стрелковая дивизия:
 280-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в июле 1941 года, расформирована в декабре 1941 года в связи с гибелью большей части личного состава.
 280-я стрелковая Конотопско-Коростеньская Краснознамённая ордена Суворова дивизия — сформирована в декабре 1941 года.